Фицро́й или Чальтель () — вершина в Патагонии в пограничной области между Аргентиной и Чили (точное прохождение границы в районе горы на данный момент не определено). Высота 3405 м.

География и история освоения района 
Впервые вершину Фицрой увидел Франсиско Морено 2 марта 1877 года во время своих путешествий по Патагонии. Он назвал вершину в честь капитана Роберта Фицроя, — командира британского брига Бигль, который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии, в частности, на борту был натуралист Чарлз Дарвин, труды которого сделали этот корабль одним из самых знаменитых в истории. Местное название вершины Chaltén.

Рядом с вершиной Фицрой расположены пики Серро-Поинсенот (), Рафаель () и Сент-Экзюпери (). Неподалёку находится другая всемирно известная группа вершин — группа Серро-Торре (Cerro Torre).

Ближайшим населённым пунктом является маленькая деревушка Эль-Чалтен (El Chaltén), в которую ходит автобус из туристического центра Эль-Калафате (El Calafate).

История восхождений 
Первое восхождение на Фицрой было совершено 2 февраля 1952 года участниками французской экспедиции Лионелем Терраем и . Они проложили маршрут по юго-восточному гребню.

В 1965 году аргентинские альпинисты Фонроухе и Комесания совершили первое восхождение по западной стене. В 1968 году американец Шуинар и несколько других американских альпинистов совершили первое восхождение по юго-западному гребню. В 1977 году двое итальянцев, К. Феррари и В. Мелес, совершили первое восхождение по восточному контрфорсу (), а спустя два года, в 1979 году, итальянский альпинист Ренато Казаротто в одиночку совершил первое прохождение северного ребра вершины. В этом же году французский альпинист Жан Афанассьефф с группой совершили первое восхождение по северной стене Фицроя.

Современный классический маршрут является вариантом маршрута первого восхождения. Он включает в себя 600-метровый участок лазания категории сложности VI/VI+, A2. Эти маршруты посещаются альпинистами наиболее часто, хотя с момента первовосхождения на вершину было проложено по крайней мере 15 самостоятельных маршрутов. Наиболее известные из них — маршрут по юго-западному гребню (Калифорнийский маршрут), который долгое время был классикой, и маршрут Суперканелата (Supercanelata) по западной-северо-западной стене (VI WI 5).

С 12 по 16 февраля 2014 года американские альпинисты Алекс Хоннольд () и Томми Колдвелл () впервые прошли полный траверс горного хребта Фицрой.

12 февраля 2021 года бельгийский альпинист и скалолаз Шон Виллануэва О’Дрисколь (Sean Villanueva O’Driscoll)  совершил первое в истории соло прохождение траверса хребта массива Фицрой.

Особенности посещения района 
Район Фицроя популярен среди туристов. Здесь проходят маршруты многодневных походов, а также круговые маршруты из Эль-Чальтен. Наиболее популярными целями таких прогулок являются озёра Лагуна-де-лос-Трес (), Лагуна-Торре () и технически несложное восхождение на близлежащий пик Серро-Электрико ().

До Эль-Чальтена можно добраться на автобусе из Эль-Калафате. Переезд занимает порядка 4 часов, однако при плохой погоде время в пути может увеличиться вдвое. После дождей дорога становится достаточно топкой и превращается в серьёзное препятствие.

Для совершения восхождений на Фицрой и окружающие вершины требуется получить бесплатное разрешение (пермит). Его можно получить в Эль-Чалтене. За вход на территорию национального парка Лос-Гласьярес плата также не взимается.

Наиболее подходящее время для восхождения на Фицрой — лето (в Южном полушарии с декабря по февраль).

Успех восхождения в значительной степени зависит от переменчивой погоды Патагонии. Порой альпинисты вынуждены неделями ждать периода хорошей погоды. Неблагоприятными факторами являются сильные ветра, большая вероятность осадков в виде дождя или снега, а в ясную погоду — сильное солнечное излучение.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Информация о Фицрое на англ. языке
 
 

Горы Аргентины
Горы Чили
Пограничные горы Южной Америки
Граница Аргентины и Чили
География провинции Санта-Крус (Аргентина)
География области Айсен